Monkey est le mot anglais qui signifie singe. Il peut faire référence à :
Monkey est une chanson de George Michael sortie en 1988.
Monkey est une série télévisée japonaise des années 1970.
Monkey est un personnage de la série animée Dexter's Laboratory.
Monkey est un titre anglais du livre Le Voyage en Occident, classique de la littérature chinoise écrit par Wu Cheng'en, adapté et traduit en anglais par Arthur Waley.
Monkey est un personnage de publicité originaire du Royaume-Uni.
Monkey Black, nom de scène de Leonardo Michael Flores Ozuna (1986-2014), chanteur de musique urbaine de la République dominicaine.
Monkey Island est une série de jeux informatiques.
Monkey Punch, pseudonyme de Kazuhiko Katō mangaka, auteur de Lupin III.
Monkey D. Luffy surnommé « Luffy au Chapeau de paille », est le personnage principal de l'anime et du manga One Piece.
Monkey Http Daemon est un serveur HTTP léger.
Monkey Me est le  album de Mylène Farmer sorti le .